

Geografia 
 Condado de Peach, no estado de Geórgia, Estados Unidos da América;

Entretenimento 

 Peach (álbum), do guitarrista estadunidense Neil Zaza;
 Princesa Peach, personagem dos jogos eletrônicos da série Mario;
 Peach Open Movie, animação gráfica neerlandesa

Desambiguação